Кипърска първа дивизия 1944/45 е осми шампионат по футбол на Кипър. Като поради Втората световна война, той не се провежда в периода 1941–1944. Групата е съставена от 6 отбора. Шампион е тима на ЕПА Ларнака, след изиграване на допълнителни 2 мача, поради равният брой точки в крайното класиране.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Плейоф за шампион 
 АПОЕЛ – ЕПА Ларнака 0:0
 ЕПА Ларнака – АПОЕЛ 3:1

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони